Групата е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение. Отборът, заел последното място отпада директно в „Б“ група, а заелият 11 място играе бараж с победителя от съответната група от второ ниво, в която трябва да отпадне.

История 
И през 1956 година не липсват промени в организацията на футболното първенство.

Решено е елитната група да бъде намалена от 4 на 12 отбора. За попълването и в края на 1955 г. е организиран турнир между победителите в петте „Б“ групи (през 1956 година те ще станат 7), плюс 11-ия в елита – „Завод 12“. Първи завършва „Спартак“ (София), а втори остава „Завод 12“, като така успява да запази елитния си статут.

Така всичко изглужда изяснено, но в началото на 1956-а Бюрото на републиканската секция по футбол излиза с решение, в което се казва, че в първенството през 1955 г. в отбора на ВВС (София) са участвали нередовни състезатели. За 1956 г. част от картотекираните също са нередовни. Ръководството на „ВВС“ не е спазило наредбата на ВКФС. Поради това грубо нарушение е изваден от „А“ група. Ако твърденията за нередовните играчи са истина, то това изглежда напълно справедливо. По-шокиращо е защо нарушениятяа на този отбор не са открити навреме и защо след като са открити не са анулирани резултатите му или присъдени като служебни загуби.

Още по-безумно изглужда изборът на заместник на този клуб в елита. Това е „Торпедо“ (Русе) който само след година ще бъде прекръстен на „Дунав“. По това време Русе има 4 други отбора ритащи в Североизточната „Б“ група – „СКНА“, „Спартак“, „Локомотив“ и „Динамо“ и е логично някой измежду тях да бъде предпочетен, а не „Торпедо“. Русенци се включват в шампионата от третия кръг, като взимат две попълнения от „Левски“.

Освен, че е изхвърлен от елита, тимът на „ВВС“ е и разформиран, а отломките от него помагат на „Левски“ да се съвземе.

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име Централен дом на народната армия;
 2. СКНА – пълно име Спортен клуб на народната армия – предишно ДНА;
 3. Димитрово – днес град Перник;
 4. Сталин – днес град Варна.
 Влизат: Марек (Ст. Димитров) и ВМС (Варна).
 Отпадат: Торпедо (Русе) и Завод 12 (София).

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Любопитни факти 
 За първи и последн път в историята отборът, заел второ място в класирането, има повече равенства, отколкото победи.
 За първи и последен път в историята шампионът не печели последните си 5 мача.
 За първи път в историята на елита в мач са изтонени четирима играчи от един отбор – на „Спартак“ (Пловдив) в гостуването на „ЦДНА“.

Голмайстор

Класиране „Б“ РФГ

Квалификационен турнир за влизане в „А“ РФГ 
 Образува се група от първенците на шестте „Б“ групи и победителя от баража за място в квалификационния турнир между последния столичен отбор и първенеца в софийската „Б“ РФГ. Играе се по една среща всеки срещу всеки.
 В „А“ РФГ влизат първите два отбора.
 През следващия сезон „Б“ групите се редуцират до две – Северна и Южна, всяка с по 16 отбора.

 Бараж за място в квалификационния турнир 

 Завод 12 (София) – Септември (София) 1:2 и 2:0

 1. Станке Димитров – днес град Дупница
 2. СКНА – пълно име Спортен клуб на народната армия.
 3. През 1956 г. град Варна връща традиционното си име, преименуван преди това на Сталин;

Софийска група

Северозападна група 

 1. Михайловград – днес град Монтана

Североизточна група 

 1. СКНА – пълно име Спортен клуб на народната армия;
 2. През 1956 г. град Варна връща традиционното си име, преименуван преди това на Сталин.;
 3. Толбухин – днес град Добрич;
 4. Коларовград – днес град Шумен

Югоизточна група 

 1. СКНА – пълно име – Спортен клуб на народната армия.

Югозападна група 

 1. Станке Димитров – днес град Дупница;
 2. Димитрово – днес град Перник;
 3. СКНА – пълно име – Спортен клуб на народната армия.

Южна група 

 1. СКНА – пълно име – Спортен клуб на народната армия.

Северна група 

 1. Град Търново, днес Велико Търново.
 2. СКНА – пълно име – Спортен клуб на народната армия.
 3. Червено знаме (Търново, дн. Велико Търново) е включен в новата Северна „Б“ РФГ, въпреки че отборът е в зоната на изпадащите.
 4. Динамо (Русе) е изваден от групата след XIII кръг, като резултатите му са зачетени.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 www.bulgarian-football.com
 Bulgarian-Football.com

5